Mala Loka je ime več naselij:
 Mala Loka, Domžale
 Mala Loka, Trebnje
 Mala Loka pri Višnji Gori, občina Grosuplje